Автократов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Автократов, Владимир Николаевич (1922—1992) — советский и российский историк-архивист, доктор исторических наук, профессор.
 Автократов, Николай Васильевич (1894—1982) — русский советский писатель.
 Автократов, Пётр Михайлович (1856—1915) — русский врач-психиатр.
 Автократов, Серафим Петрович (1833—1881) — русский писатель, переводчик, автор учебников.